I. Taduhepa (hettita ékírással  fta-du-ḫe2-pa, névváltozatai: fdu-u2-du-ḫi/e-pa, fda-a-du-ḫe2-pa, daduḫepa, duduḫepa) hettita királyné, Antarawaš ahhijavai király nagynénje. Tusratta mitanni király egy másik Taduhepa nevű leánya miatt egyes elképzelések szerint szintén Tusratta leánya. E feltevést erősíti, hogy a név a hurri nyelvből vezethető le, jelentése Hebat istennő ajándéka.

Elhelyezése a királyi családban nehéz. Talán II. Tudhalijasz testvére vagy felesége. A kettő együtt nem valószínű, mert nem volt szokásban a testvérházasság. I. Szuppiluliumasz idején a „Nagy királyné” címet viselte, ezért feltehető, hogy az ő felesége volt. Ezt a címet azonban nem csak az uralkodó feleségei, hanem az özvegy anyakirálynék is viselték, így akár Szuppiluliumasz anyja is lehet. Ez esetben viszont II. Hattuszilisz felesége kellett legyen. Szuppiluliumasz és Henti esküvője után eltűnik a forrásokból, valószínűleg meghalt.

A lehetséges verziók:

1.

2.

3.

4.

Lásd még 
 hettita királyok családfája
 hettita királynék listája

Források 
 Bryce, Trevor: The role of Telepinu the priest, in the hitite kingdom, Hethitica XI. 7. o.
 Klengel, Horst: Geschichte des Hethitischen Reiches, 137. o.
 , 285. o.

Hettita királynék
Az i. e. 14. században született személyek
Az i. e. 14. században elhunyt személyek